Kolanjski Gajac je naselje u sastavu Općine Kolan, u Zadarskoj županiji.

Povijest 

Naselje je nastalo 2001. dijeljenjem naselja Gajac između grada Paga i grada Novalje.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 17 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji